titolo originale di La soluzione sette per cento
 titolo originale del film Sherlock Holmes: soluzione settepercento